

Lokalizacje

Niemcy 
 Auersberg – szczyt w Rhön
 Auersberg – szczyt w Rudawach
 Großer Auersberg – obszar wolny administracyjne  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Rund um den Auersberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau